800 m stylem dowolnym mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2015. Eliminacje odbyły się 4 sierpnia, a finał 5 sierpnia.

W tej konkurencji wzięło udział 41 pływaków z 36 państw.

Chińczyk Sun Yang obronił tytuł mistrza świata z 2013 roku. Srebrny medal zdobył Gregorio Paltrinieri z Włoch, a brąz reprezentant Australii Mack Horton.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje odbyły się o 10:30.

Legenda: NR - rekord kraju

Finał 
Finał odbył się o 18:58.

Legenda: ER - rekord Europy, NR - rekord kraju

Przypisy 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2015